

Cinema 
Hellraiser II: Prigionieri dell'inferno (Hellbound: Hellraiser II) – film del 1989 diretto da Tony Randel
 Hellbound - All'inferno e ritorno (Hellbound) – film del 1993 diretto da Aaron Norris

Televisione 
Hellbound (serie televisiva) – serie televisiva del 2021

Fumetto 
  Hellbound – fumetto online

Musica 
 Hellbound – album dei Warlock del 1985
 Hellbound – album dei Nekromantix del 1989
 Hellbound – EP dei The Living End del 1995
 Hellbound – singolo di Eminem del 2002
 Hellbound – album dei Nostradameus del 2004
 Hellbound – album dei Torture Squad del 2008